Киндяков () — російське прізвище, утворене від назви тканини киндяк:
 Киндяков Михайло Львович (1877—1935) — російський громадський діяч і політик, член IV Державної Думи від Саратовської губернії.
 Киндяков Петро Васильович (1768—1827) — багатий симбірський поміщик, генерал-майор російської імператорської армії.
 Киндяков Святослав Сергійович (у чернецтві Сергій; 1933—2006) — діяч РПЦЗ(В) в сані архієпископа, архімандрит Російської Зарубіжної Церкви.
 Киндяков Сергій Васильович (1855-після 1917) — російський громадський діяч і політик, член III Державної Думи від Саратовської губернії.

Див. також 
 Киндяково